Юхары:

 Юхары Кушчулар — село в Нагорном Карабахе на берегу реки Гаргарчай.
 Юхары Карагювендли — деревня в Имишлинском районе Азербайджана.
 Юхары Салахлы — село в Газахском районе Азербайджана.